Toponímia:
 Campdàsens (Osca), municipi d'Aragó
 Campdàsens (Sitges), quadra de Sitges (Garraf)
 Castell de Campdàsens, edifici de Sitges (Garraf)

Pàgines de desambiguació